Fricke puede referirse a:

 Brian Robert Fricke
 Gustavo Fricke
 María Teresa Fricke (Urbina)
 Karl Emmanuel Robert Fricke
 Ron Fricke
 1561 Fricke